У́лица Орджоники́дзе, у́лица Серго́ Орджоники́дзе — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь Серго Орджоникидзе.

Россия 
 Улица Орджоникидзе — улица в Архангельске.
 Улица Орджоникидзе — улица в Балашихе.
 Улица Серго Орджоникидзе — улица в Бузулуке.
 Улица Орджоникидзе — улица в Воронеже.
 Улица Орджоникидзе — улица в Данкове.
 Улица Орджоникидзе (бывшая Воронежская) — улица в Ельце.
 Улица Орджоникидзе — улица в Ессентуках.
 Улица Орджоникидзе — улица в Ижевске.
 Улица Орджоникидзе — улица в Иркутске.
 Улица Орджоникидзе — улица в Кемерове.
 Улица Орджоникидзе — улица в Керчи.
 Улица Орджоникидзе — улица в Кирове.
 Улица Орджоникидзе — улица в Комсомольске-на-Амуре.
 Улица Орджоникидзе — улица в Липецке.
 Улица Орджоникидзе — улица в Мичуринске.
 Улица Орджоникидзе — улица в Москве.
 Улица Орджоникидзе — улица в Новокузнецке.
 Улица Орджоникидзе — улица в Новомосковске.
 Улица Орджоникидзе — улица в Новосибирске.
 Улица Орджоникидзе — улица в Норильске.
 Улица Орджоникидзе — улица в Омске.
 Улица Орджоникидзе — улица в Оренбурге.
 Улица Орджоникидзе — улица в Орле.
 Улица Орджоникидзе — улица в Подольске.
 Улица Орджоникидзе — улица в Прокопьевске.
 Улица Орджоникидзе — улица в Пятигорске.
 Улица Орджоникидзе — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Орджоникидзе — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Орджоникидзе — улица в Саранске.
 Улица Орджоникидзе — улица в Саратове.
 Улица Серго Орджоникидзе — улица в Севастополе.
 Улица Орджоникидзе — улица в Северодвинске.
 Улица Орджоникидзе — улица в Соль-Илецке.
 Улица Орджоникидзе — улица в Сочи.
 Улица Орджоникидзе — улица в Ставрополе.
 Улица Орджоникидзе — улица в Сыктывкаре.
 Улица Орджоникидзе — улица в Твери.
 Улица Орджоникидзе — улица в Тюмени.
 Улица Орджоникидзе — улица в Усолье-Сибирском.
 Улица Орджоникидзе — улица в Уфе.
 Улица Орджоникидзе — улица в Хабаровске.
 Улица Орджоникидзе — улица в Челябинске.
 Улица Орджоникидзе — улица в Якутске.
 Улица Серго Орджоникидзе — улица в Ярославле.
 Улица Орджоникидзе — прежнее (в 1930-х — 1960-х) название улицы Татищева в Екатеринбурге.
 Улица Орджоникидзе — прежнее (до 1974 г.) название Дагестанской улицы в Махачкале.
 Улица Орджоникидзе — прежнее (до 2012 г.) название улиц Кадырова и Мирзабекова в Махачкале (улица была разделена на два участка до 2017 г., затем вновь объединена как улица Мирзабекова).
 Улица Орджоникидзе — прежнее название Монастырской улицы в Перми.

Украина 
 Улица Орджоникидзе — прежнее название улицы Владимира Довганюка в Бердянске.
 Улица Орджоникидзе — улица в Донецке.
 Улица Орджоникидзе — прежнее название Павлокичкаской улицы в Запорожье.
 Улица Орджоникидзе — прежнее название Банковой улицы в Киеве в 1936—1992 гг.
 Улица Орджоникидзе — прежнее название Софийской улицы в Константиновке.
 Улица Орджоникидзе — прежнее название улицы Олексы Тихого в Краматорске.
 Улица Орджоникидзе — прежнее название улиц Кавалерийской и Братьев Эльворти в Кропивницком.
 Улица Орджоникидзе — улица в Луганске.
 Улица Орджоникидзе — прежнее название улицы Митрополита Андрея Шептицкого в Луцке.
 Улица Орджоникидзе — прежнее название улицы Линтварёвых в Сумах.
 Улица Орджоникидзе — прежнее название улицы Сергея Амброса в Черкассах.
 Улица Орджоникидзе — прежнее название Земской улицы в Чернигове.

Казахстан 
 Улица Орджоникидзе — улица в Алма-Ате.
 Улица Орджоникидзе — улица в Костанае.
 Улица Орджоникидзе — улица в Риддере.
 Улица Орджоникидзе — улица в Усть-Каменогорске.
 Улица Орджоникидзе — прежнее название улицы Ихсанова в Уральске.

Белоруссия 
 Улица Орджоникидзе — улица в Минске.
 Улица Орджоникидзе — улица в Бобруйске.
 Улица Орджоникидзе — улица в Борисове.
 Улица Орджоникидзе — улица в Бресте.
 Улица Орджоникидзе — улица в Гродно.

Грузия 
 Улица Орджоникидзе — улица в Сухуме ().
 Улица Орджоникидзе — прежнее название улиц Георгия Чубинашвили и Тевдоре Мгвдели в Тбилиси (улица разделена на два участка).

Примечания

См. также 
 Проспект Орджоникидзе
 Список объектов, названных в честь Серго Орджоникидзе

Объекты, названные в честь Серго Орджоникидзе